Szentiványi Kálmán (1839–1916) alispán, országgyűlési képviselő
 Szentiványi Kálmán (1883–1950) színész
 Szentiványi Kálmán (1921–1996) író, újságíró